Antwerpse Poort (Breda)
 Antwerpse Poort (Gent), een voormalige stadspoort in de Belgische stad Gent
 Antwerpse Poort ('s-Hertogenbosch), een voormalige stadspoort in de Nederlandse stad 's-Hertogenbosch
 Antwerpsepoort, een voormalige stadpoort in de Belgische stad Brussel